José Ruiz peut désigner :
 José Ruiz y Blasco (1838-1913), un peintre espagnol, père de Pablo Picasso;
 José Ruiz (né en 1904), un footballeur international mexicain ;
 José Vilató Ruiz (1916-1969), un peintre et graveur espagnol connu sous le nom de « J. Fín ».
 José Ruiz (né en 1955), un entraîneur français de basket-ball ;
 José Ruiz (1966-1997), un  boxeur portoricain ;
 José Ruiz (né en 1994), un joueur vénézuélien de baseball.